Ла́сло Фа́зекаш (; род. 15 октября 1947, Будапешт, Венгрия) — венгерский футболист, нападающий, тренер.

Клубная карьера 
Великолепный венгерский нападающий выступал за «Уйпешт Дожу», лидера венгерского футбола 70-х годов. Лишь в первом полноценном сезоне Фазекаша его команда осталась за чертой призёров. В дальнейшем: 9 чемпионских титулов, 4 раза второе место и один — третье. Его партнерами по линии атаки были Ференц Бене, Антал Дунаи, Янош Гёрёч, а с середины 70-х — Ласло Фекете и Ласло Надь. В 1967 г. «Уйпешт Дожа» становится самой результативной командой чемпионата (89 голов в 30 матчах). В следующем сезоне — 102 гола. И так продолжается до 1980 года (кроме сезона 1977 г.), а форварды «Уйпешта» в этот период 11 раз выигрывают спор лучших бомбардиров чемпионата Венгрии.За «Уйпешт Дожу» Ласло Фазекаш в чемпионатах страны забил 251 гол, это четвёртый результат после Сусы, Женгеллера и Бене.

Карьера в сборной 
В составе олимпийской сборной Венгрии завоевал золотые медали на Олимпиаде-68. За национальную сборную Венгрии Фазекаш дебютировал в Будапеште 4 мая 1968 года в отборочном матче чемпионата Европы против сборной СССР (2:0). Свой первый гол за сборную забил в следующем году в ворота сборной Чехословакии. На чемпионате мира-78 отыграл один тайм в матче с итальянцами (1:3). На мундиале-82 в его активе три игры и два гола в историческом матче с Сальвадором (10:1). За сборную Венгрии в 1968—1983 годах провел 92 матча и забил 24 голов. В 25 матчах был капитаном команды.

Достижения

Командные достижения 
 Чемпион Олимпийских игр (1): 1968
 Финалист кубка ярмарок (1): 1969
 Чемпион Венгрии (9): 1969, 1970(в), 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1977/1978, 1978/79
 Обладатель кубка Венгрии (3): 1969, 1970, 1975
 Вице-чемпион Венгрии (4): 1967, 1968, 1977, 1980
 Третий призёр чемпионата Венгрии (1): 1976
 Третий призёр чемпионата Бельгии (1): 1983

Личные достижения 
 Обладатель «Серебряной бутсы» 1980
 Лучший футболист Венгрии (1): 1970
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии (3): 1976(19), 1978(24), 1980(36)

Статистика выступлений

Литература 
1. Мировой футбол: кто есть кто: Полная энциклопедия / А. В. Савин. — Москва: Эксмо, 2007.- 752с.: ил.-ISBN 978-5-699-22359-6

См. также 
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Венгрии по футболу
 Футболист года в Венгрии
 Сборная Венгрии по футболу. Знаменитые игроки

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные Ласло Фазекаша на страницах «Спорт-Экспресса»
 Статистические данные Ласло Фазекаша на footballplayers.ru
 Статистические данные Ласло Фазекаша на fannet
 Список самых результативных игроков в чемпионатах Венгрии
 Лучшие бомбардиры сборной Венгрии
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Венгрии по сезонам на RSSSF
 «Золотая бутса» 1980
 Чемпионат Венгрии пи футболу
 Чемпионат Бельгии пи футболу
 315 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в истории футбола по данным IFFHS"

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Уйпешт»
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК «Антверпен»